Клопотовский — фамилия; имеет женскую форму Клопотовская. Известные носители:

 Клопотовский, Арсений Павлович (1924—2013) — советский художник, художник кино, график.
 Клопотовский, Болеслав Иероним (1848—1903) — российский католический епископ, десятый архиепископ Могилёвский.
 Клопотовский, Владимир Владимирович (1883—1944) — российский фельетонист, писатель и поэт, журналист, сотрудник газеты «Сегодня».
 Клопотовский, Игнатий (1866—1931) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник.

 Клопотовская, Вера Соттаровна (иногда Вера Сотеровна; ок. 1873—?) — оперная и камерная певица (драматическое сопрано и меццо-сопрано), педагог.